Csehország
Biskupice, település a Svitavyi járásban
Biskupice u Ronova nad Doubravou község a Chrudimi járásban
Biskupice na Hané község a Prostějovi járásban
Biskupice u Luhačovic község a Zlíni járásban
Biskupice u Jevíčka község a Svitavyi járásban
Biskupice-Pulkov településrésze a Třebíči járásban
 Szlovákia
Fülekpüspöki (szk. Biskupice) település (Losonci járás) szlovák neve
Igazpüspöki (Biszkupic) Bán város része a Báni járásban szlovák neve
Pozsonypüspöki Pozsony városrésze (szk. Podunajské Biskupice) szlovák neve
Trencsénpüspöki (Biszkupic) Trencsén városrésze a Trencséni járásan szlovák neve